El término Bugs puede referirse a:
 Bichos en inglés.
 En informática, a un Error de software.
 Bugs, Personaje de caricatura (Bugs Bunny).
 Bugs, Canción del grupo de rock estadounidense Pearl Jam.